ТОК — многозначная аббревиатура:
 ТОК — текущий оборотный капитал
 ТОК — теплоотражательный костюм для пожарных
 ТОК — территориально-отраслевой комплекс
 ТОК — территориальный орган казначейства
 ток. — токарный
 ТОК — толстая кишка
 ТОК — Топливно-обеспечивающая компания
 ТОК — торгово-остановочный комплекс
 ТОК — торгово-офисный комплекс
 ТОК — туристско-оздоровительный комплекс

См. также 
 
  — аббревиатура латиницей